O Manual da Maga & Min é um livro infantil brasileiro lançado pela Abril originalmente em julho de 1973. Foi o quinto volume da série original de manuais Disney.

A maior parte de seu conteúdo foi reaproveitado na Biblioteca do Escoteiro-Mirim e foi publicado um volume de mesmo título, com conteúdo reduzido, na coleção Manuais Disney (Nova Cultural).

Literatura infantojuvenil
Maga & Min